Titaeella är ett släkte av svampar. Titaeella ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Titaeella